Parks se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Arthur Parks
 William Parks